Fort Morgan ist der Name von zwei Ortschaften der Vereinigten Staaten:

 einer Stadt in Colorado, siehe Fort Morgan (Colorado)
 einem Fort an der Mobile Bay in Alabama, siehe Fort Morgan (Alabama)